Амаюэлас-де-Арриба ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-де-Кампос.  Занимает площадь 10,17 км². Население — 37 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 25 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 Ayuntamiento 

Населённые пункты Паленсии
Населённые пункты Леона
Населённые пункты Вальядолида
Населённые пункты Саморы
Муниципалитеты Паленсии